Robin Wood (1931-2009) – critico cinematografico anglo-canadese
 Robin Wood (1944) – fumettista paraguaiano
 Robin Wood (1953) – disegnatrice e illustratrice statunitense